Банда чотирьох (основне значення) — у китайській історії головні члени радикального об'єднання, що зіграли ключову роль у проведенні в Китаї Культурної революції і намагались захопити владу після смерті комуністичного лідера Мао Цзедуна в 1976.
 Банда чотирьох (комп'ютерні науки) () — розповсюджена назва групи авторів: Еріх Ґамма (), Річард Хелм (), Ральф Джонсон (), Джон Вліссідес (), що випустили у 1995 році книгу про шаблони проектування програмного забезпечення.
 Gang of Four — британський рок-гурт, створений в 1977 році.